Ernst Maass – filologo classico tedesco
 Gustav Maass – botanico tedesco
 Leberecht Maass – ammiraglio tedesco